Maisoncelles kan syfta på:
 Maisoncelles, Haute-Marne
 Maisoncelles, Sarthe